Oobleck bezeichnet:
 einen fiktiven Stoff aus dem Kinderbuch Bartholomew and the Oobleck von Dr. Seuss (1949)
 ein aus Wasser und Stärke gemischtes nichtnewtonsches Fluid